Дубинський, також Дубінський — прізвище слов'янського походження, поширене серед поляків, євреїв та українців. Персоналії:

Дубинський 
 Дубинський Анатолій Якович — доктор юридичних наук, професор.
 Брендон Дубинський (1986) — американський хокеїст, гравець збірної команди США.
 Дубинський Георгій Миколайович — український художник.
 Дубинський Едуард Ісаакович — український радянський футболіст. Заслужений майстер спорту (1969).
 Дубинський Ілля Володимирович — письменник.
 Дубинський Олександр Йосипович (1924—2002) — польський учений-тюрколог і сходознавець, доктор гуманітарних наук.
 Дубинський Ростислав Давидович (1923—1997) — радянський і американський скрипаль, педагог, народний артист РРФСР.
 Стів Дубинський (1970) — канадський хокеїст.
 Дубинський Юхим Мусійович — український радянський архітектор, заслужений архітектор України (1995).
 Дубинський Яків Абрамович (1895—1958) — спадковий доглядач фортеці Кирк-Єр, прожив там 40 років, засновник музею печерних міст (Історико-Археологічного музею Південно-Західного Криму).

Дубінський 
 Дубінський Андрій Олександрович — старший солдат Збройних сил України.
 Дубінський Ігор Михайлович (1956 р.) — перекладач з японської мови.
 Дубінський Олександр Анатолійович (нар. 1981 р.) — український журналіст, телеведучий, блогер і політик, нардеп, що балотувався від партії «Слуга народу».
 Дубінський Сергій Миколайович (1962) — російський військовик, полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, причетний до збиття Боїнга MH-17 17 липня 2014 року.
 Юзеф Дубінські — польський вчений, доктор габілітований.

Дубінська 
 Дубінська Світлана Іванівна — українська радянська діячка, крутильниця Київського виробничого об'єднання «Хімволокно». Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
Слов'янські прізвища